Aviation Traders steht für
 Aviation Traders Ltd, britisches Luftfahrtunternehmen
 Aviation Traders ATL-98 Flugzeug
 Aviation Traders ATL-90 Flugzeug